Kruk steht für:

 Kruk (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr, Ukraine
 Kruk S.A., polnischer Finanzdienstleister
 PZL-106 Kruk, ein polnisches Agrarflugzeug

Kruk ist der Familienname folgender Personen:
 Elżbieta Kruk (* 1959), polnische Politikerin
 Erwin Kruk (1941–2017), deutsch-polnischer Schriftsteller
 Gregor Kruk (1911–1988), ukrainischer Bildhauer
 Halyna Kruk (* 1974), ukrainische Schriftstellerin, Übersetzerin und Hochschullehrerin
 Herman Kruk (1897–1944), polnischer Bibliothekar
 Mariusz Kruk (* 1952), polnischer Maler und Installationskünstler
 Remke Kruk (* 1942), niederländische Arabistin

Siehe auch:
 Crook
 Crooke
 Kruck